Velká Ves ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Velká Ves (Sinzendorf), Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
 Velká Ves (Broumov) (Großdorf), Ortsteil von  Broumov, Okres Náchod
 Velká Ves (Großdorf), Ortsteil von Lukavec u Pacova, Okres Pelhřimov
 Velká Ves, Ortslage von Rasošky, Okres Náchod